Tügel ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Tügel (1888–1946), deutscher evangelischer Theologe und Landesbischof Hamburg
 Hans Tügel (1894–1984), deutscher Schauspieler, Hörspielsprecher, Hörspiel- und Theaterregisseur
 Ludwig Tügel (1889–1972), deutscher Schriftsteller
 Otto Tetjus Tügel (1892–1973), „Malerpoet“; schrieb Romane und Gedichte, war Maler, Musiker und Kabarettist